A Temporada 2003–04 da Basketball Bundesliga foi a 38.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 10 de outubro de 2003 e 13 de junho de 2014. A equipe do Opel Skyliners Francoforte conquistou seu primeiro título nacional

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 2003–04

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2004 no basquetebol
2003 no basquetebol